Die deutsche Formel-4-Meisterschaft 2018 (offiziell ADAC F4 Germany certified by FIA powered by Abarth 2018) war die vierte Saison der deutschen Formel-4-Meisterschaft. Die Meisterschaft fand in Deutschland und Österreich statt. Saisonstart war am 13. April 2018 in der Motorsport Arena Oschersleben und endete am 29. September 2018 auf dem Hockenheimring.

Im Vorfeld wurde bekannt, dass der Vertrag mit dem Reifenhersteller Pirelli bis 2020 verlängert wurde.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Chassis Tatuus F4-T014. Als Motor kam der Abarth 1,4-Liter-T-Jet zum Einsatz. Die Reifen stammten von Pirelli.

Rennkalender

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. Gaststarter wurden in der Fahrerwertung nicht berücksichtigt.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der deutschen Formel-4-Meisterschaft

Einzelnachweise 

2018
Motorsportsaison 2018